Département (französischer Sprachraum), Departement (Deutschschweiz), Department (englischer Sprachraum) oder Departemento (spanischer Sprachraum) steht für:

politisch-territoriale Einheiten in folgenden Staaten:
 Benin, siehe Départements von Benin
 Burkina Faso, siehe Verwaltungsgliederung Burkina Fasos
 Elfenbeinküste, siehe Départements der Elfenbeinküste
 Frankreich, siehe Département
 Haiti, siehe Départements von Haiti
 Republik Kolumbien, siehe Departamentos in Kolumbien
 Republik Kongo, siehe Départements der Republik Kongo
 Niger, siehe Verwaltungsgliederung Nigers
 Senegal, siehe Départements des Senegal
 Tschad, siehe Verwaltungsgliederung des Tschad

historisch auch im:

 Großherzogtum Berg, siehe Verwaltungseinheiten im Großherzogtum Berg
 Großherzogtum Frankfurt
 Königreich Westphalen, siehe Liste der Departements im Königreich Westphalen

Organe der staatlichen Exekutive – heute:
 in der Schweiz die Eidgenössischen Departemente, Ministerien der Regierung des Bundes (seit 1848), mancher Kantone sowie einiger Gemeinden. 
 für die Departemente des Bundes siehe Bundesrat (Schweiz), Bundesverwaltung (Schweiz), Eidgenössisches Departement (allgemein siehe Ministerium)
 für Departemente der Kantone siehe den jeweiligen Kantonsartikel, Übersicht siehe Kanton (Schweiz)
 USA, Department, siehe Liste der Ministerien der Vereinigten Staaten

und in der Geschichte:
 1723–1808 in Preußen das Kriegs- und Domänenkammer-Departement, siehe General-Ober-Finanz-Kriegs- und Domainen-Direktorium
 vor 1873 departementschef, heute Statsminister (Norwegen)
 1848–1918 im Großherzogtum Mecklenburg das Großherzogliche Militär-Departement als oberste Verwaltungsbehörde des Mecklenburger Militärs

Siehe auch:

 Departamento
 Bezirk#Französischsprachige Staaten